

Persone 
 Joseph Alexandre Martigny (1808-1880) – archeologo francese
 Alain de Martigny (1946) – calciatore e allenatore di calcio francese

Geografia

Francia

Comuni 
 Martigny – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Martigny – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Martigny, già Martigny-en-Thiérache – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Martigny-Courpierre – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Martigny-le-Comte – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Martigny-les-Bains – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Martigny-les-Gerbonvaux – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Martigny-sur-l'Ante – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Saint-Germain-de-Martigny – comune nel dipartimento del'Orne (Normandia)

Frazioni 
 Martigny o Château de Martigny – frazione del comune di Avanton nel dipartimento della Vienne (Poitou-Charentes)
 Martigny – frazione del comune di Cercy-la-Tour nel dipartimento della Nièvre (Borgogna)
 Martigny o Le Martigny – frazione del comune di Cranves-Sales nel dipartimento dell'Alta Savoia (Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Martigny – città capoluogo del distretto di Martigny (Canton Vallese)
 Distretto di Martigny – distretto del Canton Vallese
 Martigny-Combe – comune nel distretto di Martigny (Canton Vallese)